Caimento -  a inclinação longitudinal de um navio para uma das suas extremidades, também chamada de "trim"
Andrew Trim - ex-canoísta australiano
Trim (Irlanda) - capital histórica do Condado de Meath
Cortador de unhas

Desambiguação